La chaîne des Cascades est une chaîne de montagnes qui s'étend sur la côte Ouest des États-Unis et du Canada.
 Les North Cascades sont une chaîne de montagne qui fait partie de la chaîne des Cascades.
 Cascades est une des 13 régions administratives du Burkina Faso.
 Cascades est une papetière du Québec fondée par la famille Lemaire.
 Boise Cascade est une papetière américaine.
 The Cascades un groupe de musiciens américain des années 1960 interprète de the Rhythm of the Rain

Voir aussi